Abington Township kan syfta på:

 Abington Township, Mercer County, Illinois
 Abington Township, Wayne County, Indiana